Copa UNCAF 1995 – trzecia edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Salwadorze w dniach 29 listopada-10 grudnia 1995. Trzy najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 1996.

Runda eliminacyjna 

Źródło:

Turniej finałowy

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B

Faza Pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Copa UNCAF 1995

HONDURAS 2. TYTUŁ

Przypisy 

Puchar Narodów UNCAF 1995